Uiltje (Koko) Hoekstra (3 juli 1948) is een voormalig Nederlands profvoetballer die heeft gespeeld voor SC Cambuur, FC Groningen, PEC Zwolle en sc Heerenveen. Hij speelde als aanvaller.

Statistieken

Erelijst

Met  PEC Zwolle

Zie ook
Lijst van spelers van PEC Zwolle

Externe link
 Hoe gaat het met... Koko Hoekstra (gearchiveerd)

Nederlands voetballer